Street Song – film del 1935 diretto da Bernard Vorhaus
 Street Song – romanzo di Emma Blair del 1998

Pagine correlate 
 Street Songs